L'Empire Stadium peut faire référence à :
 l'Empire Stadium de Wembley, ancien nom du Wembley Stadium, au Nord de Londres ;
 l'Empire Stadium de Gżira, à Malte ;
 le stade de l'Empire (Empire Stadium) de Vancouver, en Colombie-Britannique, au Canada.